Der Volkswagen ATP Challenger 2012 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2012 in Wolfsburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 58 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Wolfsburg